Film
 Nielegalni − film dramatyczny z 2010 roku w reżyserii Oliviera Masset-Depasse'a, zrealizowany w koprodukcji Luksemburga, Francji i Belgii.
 Nielegalni − albański film fabularny z roku 1976 w reżyserii Saimira Kumbaro.
 Nielegalni – polski serial telewizyjny, wyprodukowany przez Canal+ Polska i Telemark
 Muzyka
 Nielegalni − album muzyczny z 2007 roku, autorstwa zespołu Alians